Condado de Flathead
Flathead - uma canção do álbum da banda The Fratellis, "Costello Music"

Desambiguação